Kurier Polski (Kuryer Polski) – dziennik wydawany w latach 1829–1831
 Kurier Polski – dziennik wydawany w latach 1957–1999
 Kurier Polski (Kurjer Polski) – dziennik wydawany w Krakowie
 Kurier Polski (Kurjer Polski) – dziennik informacyjno-polityczny wydawany w Warszawie
 Kurier Polski – czasopismo warszawskie wydawane początkowo przez pijarów, później jezuitów
 Kurier Polski – dziennik ukazujący się w Milwaukee w latach 1888-1962
 Ilustrowany Kurier Polski – najstarszy dziennik ukazujący się w regionie kujawsko-pomorskim
 Tomaszowski Kurier Polski – dziennik wydawany w Tomaszowie Mazowieckim